HCF steht als Abkürzung für:

 HART Communication Foundation, siehe Highway Addressable Remote Transducer
 Hércules Club de Fútbol, spanischer Fußballverein, siehe Hércules Alicante
 Hybrid Coordination Function, siehe IEEE 802.11e #802.11e-MAC-Protokoll
 Hollow Core Fibre, hohle Glasfaser, die mit Luft oder speziellem Gas gefüllt ist

Abkürzung